ogórek melon – gatunek ogórka
 melon – element anatomii waleni
 Melon – album rockowej grupy U2
 melon – związek chemiczny z grupy triazyn, katalizator

Zobacz też